Een formule voor het vinden van oplossingen van een kwadratische vergelijking: wortelformule
 De richtlijn voor het bepalen van een ontslagvergoeding: kantonrechtersformule